Этери Зурабовна Анджапаридзе (, ; род. , ) — грузинская и американская пианистка, музыкальный педагог. Дочь певца Зураба Анджапаридзе и музыкального педагога Иветты Бахтадзе. Народная артистка Грузинской ССР.

Начала учиться музыке у своей матери и Мэри Чавчанидзе, дебютировала на концертной сцене в восьмилетнем возрасте. В 16 лет выиграла Закавказский конкурс юных музыкантов в Баку, после чего получила приглашение на Пятый Международный конкурс имени П. И. Чайковского (1974), где разделила IV премию с Андрашем Шиффом (победителем стал Андрей Гаврилов). Консультировалась перед конкурсом с Верой Горностаевой, затем под её руководством окончила Московскую консерваторию (1979) и аспирантуру (1981). В 1976 году выиграла Монреальский международный конкурс исполнителей.

В 1981—1991 гг. профессор Тбилисской консерватории. Народная артистка Грузинской ССР.

С 1991 г. живёт и работает в США, преподавала в различных учебных заведениях, в том числе в Университете Де Поля и Маннес-колледже. С 2000 г. гражданка США.

Среди записей Анджапаридзе — произведения Иоганна Себастьяна Баха и Доменико Скарлатти, Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева. В 2000 году записанный Анджапаридзе альбом с сочинениями Зеза Конфри был номинирован на премию «Грэмми».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Пианисты Грузии
Пианисты США
Академические музыканты Грузии
Академические музыканты США
Выпускники Московской консерватории
Народные артисты Грузинской ССР